Lichtenfels kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Landkreis Lichtenfels, Bayern, Oberfranken, 
 Lichtenfels, Bayern – en stad i Bayern 
 Lichtenfels, Hessen – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Kassel,